Obrázec je lahko:
 obrazec ali formula v matematiki (in drugih znanostih) je pravilo za izračunavanje določene količine, po navadi podano v obliki enačbe
 obrazec ali formular je oblika vprašalnika z rubrikami, v katere se vpiše ustrezne podatke (lahko na papirju ali v računalniški obliki)
 obrazec je tudi predpisano besedilo v točno določeni obliki (npr.: Stiški rokopis vsebuje obrazec splošne spovedi.)